Harju (Hiiumaa), een plaats op het Estlandse eiland Hiiumaa
 Pühalepa-Harju, dat tot in 2017 Harju heette, een plaats op het Estlandse eiland Hiiumaa
 Harju-Risti, een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Harju
 Harjumaa, of Harju maakond, een Estlandse provincie